Soltaniyeh, em Zanjan, no Irão, a 240 quilômetros de Teerão, era a capital dos Ilcanato no . O seu nome significa "A Imperial". Em 2005 foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO.

A maior atracção das muitas ruínas de Soltaniyeh é o Mausoléu de , mais conhecido por Cúpula de Soltaniyeh. A estrutura, erigida de 1302 a 1312, tem tal importância no mundo muçulmano que pode ser comparada à de Brunelleschi no mundo cristão. A cúpula de Soltaniyeh abriu caminho para mais e maiores cúpulas muçulmanas, como o Mausoléu de Khoja Ahmed Yasawi e o Taj Mahal. Muita da decoração exterior perdeu-se, mas o interior preserva ainda soberbos mosaicos, faianças e murais. A cúpula de cerca de 200 toneladas tem 49 metros de altura e está a sofrer um ainda decorrente programa de renovação.

Património Mundial da UNESCO no Irão
Sítios arqueológicos do Irã
Localidades do Irão